Trauma físico — ferida provocada em um organismo
Trauma psicológico — dano provocado à estrutura mental, sem lesão física aparente
IF Trauma — clube de futebol da Noruega
Trauma (telessérie) — série de televisão estadunidense
Trauma Records — gravadora estadunidense

Desambiguação